Пробудження — див. Бодгі

Мистецтво 
 «Пробудження» — третій студійний альбомом групи Gjallarhorn
 «» — шостий студійний альбомом співачки Джекі Іванко

Фільми 

 Пробудження (фільм, 1928) — американська мелодрама режисера Віктора Флемінга.
 Пробудження (фільм, 2013) — український короткометражний фільм режисерки Мар'яни Литвинової.
 Пробудження (фільм, 2016) — американський фільм режисера Мортена Тильдума.
 «Пробудження» — американський драматичний телесеріал 2012 року.

 Пробудження Маклуена — канадський фільм 2002 року
 Зоряні війни: Пробудження Сили — фільм 2015 року
 Пробудження смерті (фільм, 2001) — канадський трилер режисера Марка Греньє
 Пробудження смерті (фільм, 2004) — бойовик режисера Філіппе Мартінеса
 Інший Світ: Пробудження — американський фільм 2012 року
 Пробудження мого демонічного брата — американський фільм 1969 року режисера Кеннета Енґера
 Раптове пробудження — американська комедія 1989 року
 Пробудження міста — комедія 1925 року режисера Джеймса Круза
 Її пробудження — короткометражний фільм 1911 року
 Пробудження місіс Олден — короткометражна драма режисера Джея Ханта 1912 року
 Небезпечне пробудження — трилер Теда Котчеффа 1971 року

Топоніми

Села:
 Пробудження — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Пробудження — Запорізька область, Більмацький район
 Пробудження — Херсонська область, Генічеський район

Пробудження — село, Липецька область
 Пробудження — село, Новгородська область
 Пробудження — хутір, Ростовська область
 Пробудження — селище, Самарська область
 Пробудження — селище, Саратовська область

Див. також 
 Несправжнє пробудження — тип сну
 Інтранаркозне пробудження — пробудження під час хірургічної операції
 Велике пробудження — релігійний рух Нової Англії XVIII століття
 Музей національного пробудження (Джакарта) — музей історії в Індонезії
 Пробудження Єгипту — скульптура
 Естонське національне пробудження — період історії Естонії